Schulpengat bezeichnet:

 ein Seegatt zwischen Den Helder und der Insel Texel, siehe Marsdiep
 eine Fähre der niederländischen Reederei TESO, siehe Schulpengat (Schiff)